Антуан Луи Дюже (; , Шарлевиль-Мезьер, Шампань — Арденны – , Монпелье, Франция) — французский врач-акушер и естествоиспытатель. Педагог, профессор патологии.

Биография 
Изучал медицину в Париже. В 1820 году начал работать прозектором. В 1825 году получил учёную степень агреже, и вскоре после этого был назначен преподавателем акушерства, позже — профессор медицинского факультета университета Монпелье. 

В 1825 году дописал и издал учебник по акушерству, начатый его тётей, знаменитой акушеркой Марией-Луизой Лашапель,  Manuel d'obstétrique, который позже несколько раз переиздавался.  

Антуан Луи Дюже получил известность в научном мире своими исследованиями над пауками и клещами, над развитием лягушкообразных амфибий и сравнением конечностей позвоночных. Как зоолог, занимался остеологическими и миологическими исследования земноводных. 

В 1838 он издал фундаментальную работу по сравнительной физиологии Traité de physiologie comparée.

Был членом нескольких научных обществ, включая Парижскую медицинскую академию (Académie de Médecine), Французскую академию наук (Académie des sciences de Paris) и Берлинскую АН. 

В честь него названо семейство Dugesiidae подотряда Триклады.

Он был отцом зоолога Альфредо Дугеса (1826–1910).

Избранные труды 
 Essai sur la nature de la fièvre, 1823
 Manuel d'obstétrique, 1826
 Discours sur les causes et le traitement des difformités du rachis, 1827
 Исследования по остеологии и миологии амфибий в разном возрасте / A. Dugès, 1830
 Mémoire sur la conformité organique dans l'échelle animale, 1832
 Recherches sur l'ostéologie et la myologie des batraciens à leurs différens âges, 1834
 Recherches sur l'ordre des Acariens en général et la famille des Trombidées en particulier, 1834
 Traité de physiologie comparée, 1838
 Physiologie comparée, 1838—1839.
 Трактат о сравнительной физиологии человека и животных / Ant. Dugès, 1838-1839

Примечания

Литература 
 
 Schmitt, Stéphane (2006). Aux origines de la biologie moderne. L'anatomie comparée d'Aristote à la théorie de l'évolution. Paris: Éditions Belin. ISBN.

Ссылки 
 Dugès, Antoine-Louis 
 Dugès, Antoine-Louis.

Медики Франции
Акушеры Франции
Акушеры по алфавиту
Зоологи Франции
Естествоиспытатели Франции
Члены Французской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Парижской медицинской академии
Преподаватели Университета Монпелье
Авторы учебников